Panormos (griechisch , etwa „gut zum Anlanden“; lateinisch Panormus) ist der Name zahlreicher (Hafen-)Orte in Griechenland und im griechischen Siedlungsgebiet der Antike.

Italien:
 Stadt an der Nordküste Siziliens, heute Palermo

Griechenland und Illyrien:
 Stadt und Hafen an der Nordspitze von Kephallenia, heute Fiskardo auf Kefalonia
 Panormos (Achaia), Hafen östlich von Rhion, dem heutigen Rio
Panormos (Fokida), Ort in Fokida am Nordufer des Golf von Korinth, östlich von Eratini
 Panormos (Megaris), Hafen am östlichen Ende des Golfs von Korinth in der Megaris, beim heutigen Psatha
 Panormos (Skopelos), Hafenstadt auf Peparethos, dem heutigen Skopelos
 Panormos (Attika), Hafen an der Ostküste von Attika
 Panormos (Chalkidike), Hafen an der Ostküste der Chalkidike beim heutigen Ierissos
 Panormos (Epirus), Hafen in Epirus, vielleicht die heutige Bucht von Porto Palermo in Albanien

Kleinasiatische Küste:

 Hafen an der Nordküste der Halbinsel von Halikarnassos, heute die Bucht Paşa Liman nördlich von Yalıkavak an der türkischen Ägäisküste
 Hafen nördlich von Ephesos, heute weitgehend verlandet, Alman gölü in der Ebene des Kleinen Mäander an der türkischen Küste
 Hafen südlich von Milet, heute Kovela Limanı an der türkischen Küste
 Hafenstadt von Didyma an der Westküste Kleinasiens
 Hafenstadt am Marmarameer, heute Bandırma
 Hafen auf der Thrakischen Chersones, der späteren Halbinsel Gallipoli

Agäis:
 Panormos (Mykonos), Hafen an der Nordküste von Mykonos
 Hafen auf Naxos, heute Kalantos
 Hafen auf den Korsiai Inseln, heute Hafen von Fourni auf der Insel Fourni (Agäis)
 Hafen auf Samos, heute Vathy (Samos)
 Hafen an der Ostküste von Patmos
 Panormos (Kalymnos), Hafen auf Kalymnos
 Hafen auf Tenos, heute Panormos (Kykladen) auf Tinos
 Panormos (Kreta), Hafen auf Kreta